Botryotinia es un género de hongos ascomicetos que produce varias enfermedades vegetales. La mayoría de las formas anamórficas de Botryotinia se incluyen en el género de hongos imperfectos Botrytis. El género incluye 22 especies y un híbrido.

Reproducción 

La reproducción sexual se lleva a cabo mediante ascosporas producidas en apotecios, mientras que una forma de reproducción asexual es mediante conidios.
Es típica la formación de esclerocios de forma plano-convexoide.

Patógeno 
Las enfermedades causadas por las especies de Botryotinia aparecen de forma primaria como una plaga de las flores y podredumbre de los frutos además de manchas en las hojas y bulbos podridos en el campo y en productos almacenados. El hongo induce muerte celular del hospedador y un decaimiento progresivo del tejido infectado de la planta, de dónde el hongo toma sus nutrientes.

Especies 
Botryotinia fuckeliana (o Botrytis cinerea) es una especie importante para la industria vinícola y para la horticultura. Otras especies económicamente importantes incluyen Botryotinia convoluta (la especie tipo del género), Botryotinia polyblastis, Botrytis allii y Botrytis fabae.

La paradoja de la Botrytis 
Una enfermad que resulta beneficiosa y deliciosa.
La variedad Furmint es de origen de la región de Tokaji,en el noroeste de Hungría húngaro.Es la variedad principal de los vinos de Tokay ,singularidad de estos vinos se debe sobre todo a la acción de un hongo que ataca el viñedo Tokaji. La acción del hongo que provoca la botrytis , se conoce con el nombre de podredumbre noble y consigue la descación de la uva consiguiendo una cantidad de azúcares y aromas únicos y característicos.La uva queda como después del proceso de pasificación y se conocen con el nombre de aszú .La definición de de aszú es seco en húngaro .
Como elemento curioso en las etiquetas de las botellas aparece la palabra puttonyos 
Para la elaboración del Tokaji aszú, se recurre a un vino base al que se le añade la pasta de uvas aszú, utilizando para ello unos capazos de 25 kg de capacidad llamados puttonyos. Sobre un tonel de 136 litros de vino se van añadiendo los puttonyos. 
El vino resultante es elegante dulce, pero con equilibrio entre dulzor y acidez .

Enlaces externos 

Fitopatología
Sclerotiniaceae